Мидия:
 Мидия — древнее государство.
  — мыс в Румынии.
 Мидия — род морских двустворчатых моллюсков.
 Мидия — область на спутнике Юпитера Ио.
 «Мидия» — парусный 60-пушечный фрегат русского флота. Участник Крымской войны.